Versasca peut désigner :

 Verzasca, un affluent du Tessin ;
 Verzasca, une commune du canton du Tessin en Suisse ;
Le Val Verzasca est une vallée du canton du Tessin, en Suisse.